Dit is een overzicht van de ontwikkeling van de schaatsrecords op de 1500 meter mannen.

Ontwikkeling wereldrecord 1500 meter 

* → gereden met de klapschaats

Ontwikkeling olympisch record 1500 meter 

* → gereden met de klapschaats

Ontwikkeling Nederlands record 1500 meter 

* → gereden met de klapschaats
N.B. Tot 1969 erkende de KNSB alleen Nederlandse records die in Nederland waren gereden.

Ontwikkeling wereldrecord laaglandbaan 1500 meter (officieus)

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Zie ook 
 Ranglijsten schaatsen 1500 meter mannen

1500 man
1500 meter schaatsen